Эмре Ташдемир (; 8 августа 1995, Анкара, Турция) — турецкий футболист, защитник клуба «Галатасарай» и сборной Турции.

Клубная карьера 
Ташдемир — воспитанник клубов «Туранспор», «Османлыспор» и «Анкарагюджю». 3 марта 2013 года в матче против «Буджаспора» он дебютировал в Первой лиге Турции в составе последнего. По итогам сезона клуб вылетел во Вторую лигу, но Эмре остался в команде. Летом 2014 года его контракт истёк и он подписал соглашение с «Бурсаспором». 29 октября 2014 года в поединке Кубка Турции против «Тепечикспора» он дебютировал за новую команду. 3 января 2015 года в матче против «Акхисар Беледиеспор» он дебютировал в турецкой Суперлиге. 10 декабря 2016 года в поединке против «Бешикташа» он забил свой первый гол за «Бурсаспор».

В начале 2019 года Ташдемир перешёл в «Галатасарай». 19 января в матче против своего родного клуба «Анкарагюджю» он дебютировал за новую команду.

Международная карьера 
8 июня 2015 года в товарищеском матче против сборной Болгарии Ташдемир дебютировал за сборную Турции.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru
 

Футболисты Турции
Игроки сборной Турции по футболу
Игроки ФК «Анкарагюджю»
Игроки ФК «Бурсаспор»
Игроки ФК «Галатасарай»
Игроки ФК «Кайсериспор»